Флаг муниципального образования Ахметовское сельское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 21 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4169.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх горизонтальных полос — сверху вниз: синего (шириной 1/12 ширины полотнища), белого (шириной 1/24 ширины полотнища), зелёного (шириной 1/12 ширины полотнища) и жёлтого цветов; на жёлтой полосе у древка — казачья сторожевая вышка красного цвета (высотой 3/5 ширины полотнища), у свободного края — три листа зелёного цвета на одном черенке, расположенные веером: кленовый (прямо), дубовый (к древку) и вязовый (от древка) (габаритный размере композиции из трёх листьев по длине и ширине — 1/2 ширины полотнища)».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёная и белая полосы аллегорически указывают на горные вершины Кавказа, у подножия которого расположено поселение.

Синий цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления. А также — это определяющий цвет линейных казаков, каковыми первоначально являлись ахметовцы до объединения с черноморцами в единое Кубанское казачье войско.

Сторожевая казачья вышка аллегорически показывает историческое прошлое поселения, связанное с тяжёлыми героическими буднями по обороне и освоению «Кавказской линии».

Три зелёных листа (дуба, клёна и ясеня) аллегорически указывают на богатые лиственные леса и символизируют:

дуб — силу, мужество;

ясень — плодородие, единство и непрерывность жизни;

клён — молодость, красоту, любовь.

Примечания 

Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением кленового листа
Вяз в геральдике